Takht. kan som auktorsförkortning betyda:

 Armen Leonovich Takhtajan
 Armen Tachtadzjan

Robotskapade auktorsförkortningar